О́хлупень, конёк, князёк — деталь крыши на традиционных деревянных русских избах.

Охлупень изготовлялся из целого бревна в виде буквы V в сечении; конец бревна зачастую вырубался в виде головы коня (отсюда и название «конёк»). Охлупень укладывался на вершину крыши, прижимая верхние концы тёсаной крыши, и притягивался к верхней слеге деревянными штырями (стамиками) или коваными гвоздями.

См. также 
 Кровля
 Русское традиционное жилище

Примечания

Литература 
 Л. В. Беловинский Энциклопедический словарь российской жизни и истории XVII — начала XX веков. Москва, Олма-Пресс, 2003
 

Архитектура России
Русское национальное жилище
Крыша